El término José María Menéndez puede referirse a:
José María Menéndez Menéndez (1846 – 1918) empresario español, afincado en la Patagonia.
José María Menéndez López es un escritor y editor español nacido en León.